Leavenworth è un toponimo che si riferisce a diverse località degli Stati Uniti d'America:

 Leavenworth, capoluogo dell'omonima contea in Kansas;
 Fort Leavenworth, base militare dell'esercito statunitense nella citata contea;
 Leavenworth, nella Contea di Crawford in Indiana;
 Leavenworth, nella Contea di Chelan, Stato di Washington.